Sallu bezeichnet:
 zwei im Alten Testament erwähnte Personen; siehe Sallu (Bibel)
 einen Ort im Westen der Insel Timor; siehe Sallu (Indonesien)